Teilhet, commune française de l'Ariège
 Teilhet, commune française du Puy-de-Dôme

 Darwin Teilhet (1904-1964), écrivain américain, auteur de roman policier, d'espionnage et de littérature d'enfance et de jeunesse
  (année de naissance non spécifiée), homme politique américain. 

  (ou famille Dutheillet de Lamothe)

Voir aussi